Haina peut faire référence à :
 Haina, commune allemande de l'arrondissement de Gotha, en Thuringe ;
 Haina (Kloster), commune allemande de l'arrondissement de Waldeck-Frankenberg, en Hesse ;
 l'abbaye de Haina, à Haina (Kloster).